Il World Group è il più alto livello della Coppa Davis 2003. Le otto squadre perdenti il primo turno devono prendere parte ai World Group Play-offs per evitare la retrocessione e al contempo assicurarsi la permanenza nel World Group della Coppa Davis 2004.

Tabellone

Primo turno

Romania vs. Francia

Paesi Bassi vs. Svizzera

Australia vs. Gran Bretagna

Svezia vs. Brasile

Croazia vs. Stati Uniti

Spagna vs. Belgio

Argentina vs. Germania

Repubblica Ceca vs. Russia

Quarti di finale

Francia vs. Svizzera

Svezia vs. Australia

Spagna vs. Croazia

Argentina vs. Russia

Semifinali

Australia vs. Svizzera

Spagna vs. Argentina

Finale

Collegamenti esterni

Coppa Davis 2003